Wilhelm von Meyeren ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Meyeren (Jurist) (1835–1909), deutscher Jurist und Sozialpolitiker
 Wilhelm von Meyeren (Physiker) (1905–1983), deutscher Physiker